Агрофенино — название населённых пунктов в России:

 Агрофенино — посёлок в Савинском районе Ивановской области.
 Агрофенино — деревня в Воротынском районе Нижегородской области.
 Агрофенино — деревня в Островском районе Псковской области.